Gy, GY может означать:

 Gy — диграф в венгерском языке.
 Gy — международное обозначение грея.
 .gy — интернет-домен Гайаны.
  - почтовая зона острова Гернси.